Туфреви́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Троарн. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14698.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 290 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 205 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 151 были экономически активными, 54 — неактивными (показатель активности — 73,7 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 151 активных жителей работали 139 человек (79 мужчин и 60 женщин), безработных было 12 (5 мужчин и 7 женщин). Среди 54 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Туфревиль 

Коммуны департамента Кальвадос